Mueang Krabi (em tailandês: อำเภอเมืองกระบี) é um distrito da província de Krabi, no sul da Tailândia. É um dos 8 distritos que compõem a província. Sua população, de acordo com dados de 2012, era de  habitantes, e sua área territorial é de 595,7 km², sendo o distrito mais populoso da província de Krabi e com maior densidade demográfica. 

O distrito está dividido em 10 subdistritos (Tambon), que são subdivididos em 66 aldeias (muban). Krabi é a única cidade (thesaban mueang) do distrito, cobrindo o subdistrito de Pak Nam e Krabi Yai.

Os subdistritos de números 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 pertecem atualmente ao distrito de Nuea Khlong

Mueang Krabi